Новое Каракюре () — село Докузпаринского района Дагестана.

Образует сельское поселение село Новое Каракюре как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 3,5 км к северо-востоку от районного центра с. Усухчай на р. Самур.

Население

История 
Образовано в 1990-е годы, как отсёлок села Каракюре.

Примечания 

Населённые пункты Докузпаринского района
Муниципальные образования Докузпаринского района
Сельские поселения Дагестана